Daniel Silva hace referencia a varios artículos:

Personas 

Daniel Silva (abogado)
Daniel Silva (escritor)